Sexta Avenida, puede referirse a:
 La Sexta Avenida (Sixth Avenue, en inglés), una avenida de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos.
 Sexta Avenida, un centro comercial de la Comunidad de Madrid, España.